

Patronyme 
Kangas est un patronyme finnois pouvant désigner :
  (né en 1993), athlète finlandais en lancer du poids ;
  (née en 1992), athlète finlandaise en lancer du javelot ;
  (né en 1997), skieur olympique finlandais ;
  (né en 1998), gardien finlandais de football ;
  (1886-1966), lutteur olympique finlandais ;
 , réalisateur américain de film sur les tueurs en série ;
  (1937-2017), animateur de télévision américain ;
  (1961-1999), journaliste et activiste américain.

Toponyme 
 Kangas, une zone résidentielle et d'entreprises du quartier de Tourula à Jyväskylä en Finlande ;
 Kangas, un quartier et une zone statistique du district central de Kouvola en Finlande.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois